Bazilika svatého Františka z Assisi může být:

 Bazilika svatého Františka z Assisi (Arezzo), Itálie
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Assisi), Itálie
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Buenos Aires), Argentina
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Bologna), Itálie
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Lima), Peru
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Madrid), Španělsko
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Salta), Argentina
 Bazilika svatého Františka z Assisi (San Miguel de Tucumán), Argentina
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Siena), Itálie
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Sucre), Bolívie
 Bazilika svatého Františka z Assisi (Viterbo), Itálie

Související články 

 Bazilika svatého Františka z Pauly